Оскар Холте () — фигурист из Норвегии, бронзовый призёр чемпионата Европы 1898 и 1900 годов, пятикратный чемпион  Норвегии (1901—1903, 1905, 1906 годов) в мужском одиночном катании.

Спортивные достижения

Мужчины

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Фигуристы Норвегии